Ефи́м Дми́триевич Боголю́бов (, Станиславчик, Киевская губерния — 18 июня 1952, Триберг-им-Шварцвальд) — русский шахматист, международный гроссмейстер (1951). На соревнованиях представлял Российскую империю, СССР, Германию. Двукратный чемпион СССР (1924, 1925), четырёхкратный чемпион Германии (1925, 1931, 1933, 1949), претендент на звание чемпиона мира по шахматам. В 1920-х гг. – один из шести сильнейших шахматистов мира.

Биография 
Родился  года в селе Станиславчик Киевской губернии Российской империи (ныне Ставищенский район, Киевской области Украины) в семье сельского священника. После окончания Киевской духовной семинарии учился на сельскохозяйственном факультете Киевского политехнического института. С шахматами познакомился сравнительно поздно, но, постоянно играя в турнирах, быстро выдвинулся в число ведущих киевских шахматистов. В 1909/1910 гг. в Одессе состоялся «Южнорусский турнир», собравший сильнейших украинских шахматистов. Боголюбов занял в нём 2-е место (после Верлинского). В 1910 году он на какое-то время становится студентом Варшавского политехнического института. В начале 1914 года на Всероссийском турнире мастеров в Санкт-Петербурге Боголюбов завоевал звание мастера. 

Летом 1914 года Боголюбов принимал участие в международном турнире, проходившем в немецком городе Мангейме. Когда началась Первая мировая война, подданные Российской империи были арестованы. Некоторым из них вскоре удалось вернуться на Родину, но Боголюбов был интернирован германскими властями наряду с оставшимися российскими шахматистами (Вайнштейн, Малютин, Рабинович, Романовский, Селезнёв и Флямберг) в городе Триберг-им-Шварцвальд. В годы войны здесь был организован ряд соревнований между интернированными шахматистами. Всего состоялось восемь «турниров военнопленных», в пяти из которых Боголюбов одержал победу. Он также выиграл в матче у Селезнёва (+3, −2, =3). Вынужденное пребывание в Триберге имело большое значение для шахматного развития Боголюбова. Главным источником доходов Боголюбова в эти годы стали призы, которые смог организовать Борис Малютин. 

В Триберге Боголюбов увлёкся дочерью местного учителя Фридой Кальтенбах, и когда в 1918 году него появилась возможность вернуться в Россию, он решил остаться в Германии. В поисках заработка после окончания Первой мировой войны он на некоторое время уезжает из Триберга, в 1919—1920 гг. много играет в Берлине и Швеции. Весной 1920 года Боголюбов возвращается в Триберг. 26 августа 1920 года он женится на Фриде Кальтенбах. После свадьбы начинаются наиболее успешные годы его шахматной карьеры. В 1921 году в Триберге благодаря Боголюбову организуются два небольших, но первоклассных по составу участников, турнира, а также проводится его показательный матч с Алехиным. В 1922 году Боголюбов занял 1-е место на турнире в Пьештяни, оставив позади Алехина и других известных шахматистов. На этом турнире он сыграл с Алехиным партию, которая упоминается в произведении Стефана Цвейга «Шахматная новелла». На вырученные деньги он приобрёл в Триберге трёхэтажный особняк, впоследствии получивший название «Haus Bogoljubow».

В 1923 году он разделил 1-3-е места с Алехиным и Мароци на супертурнире в Карлсбаде. В 1924 году Боголюбов, оформивший к тому времени переход в советское гражданство, выиграл III чемпионат СССР по шахматам. Считавшийся лучшим шахматистом СССР Пётр Романовский вызвал его на матч, в котором Боголюбов уверенно победил. В 1925 году Боголюбов вновь выигрывает чемпионат СССР, а также побеждает в Первом московском международном шахматном турнире, в котором принимали участие Х. Капабланка и Э. Ласкер.

В 1926 году Боголюбов получил приглашение на международный турнир в Италию, однако фашистское правительство Муссолини отказалось выдать ему, как гражданину СССР, въездную визу. По этой причине Боголюбов принял решение выйти из советского гражданства, о чём написал письмо руководителю советской шахматной федерации Николаю Крыленко. В СССР поступок Боголюбова был расценен как измена. Боголюбов был исключён из советской шахматной федерации и лишён звания чемпиона СССР. Единственным из советских шахматистов, кто встретился с ним после этого за доской, был Михаил Ботвинник, победивший Боголюбова разгромной атакой в 1936 году на турнире в Ноттингеме.

После 1926 года играл как представитель Германии. Достиг значительных турнирных успехов, крупнейшим из которых стала победа на турнире в Бад-Киссингене (1928), где он опередил экс-чемпиона мира Капабланку. В том же году выиграл у Макса Эйве два матча за звание чемпиона ФИДЕ. Эти победы дали повод Боголюбову послать вызов на матч Алехину, однако ему Боголюбов в 1929 году проиграл (+5, −11, =9). В том же году он стал гражданином Германии.

В 1931 году Боголюбов принял участие в IV шахматной олимпиаде. Боголюбов играл за Германию на первой доске, команда заняла пятое место, при этом сыграв вничью с чемпионами американцами и обыграв бронзовых призёров из Чехословакии. Германия не сумела попасть в призёры из-за поражения от Англии (½ на 3½ очка).

После прихода к власти в Германии нацистов, Боголюбов, как «неариец», в чемпионатах Германии не участвовал, и в олимпиадах за Германию также больше не выступал.

В 1934 году Боголюбов вновь встречается с Алехиным в матче за звание чемпиона мира, но опять проигрывает (+3, −8, =15). 

В период 1936—1937 гг. Ефим Боголюбов успешно играл против нового чемпиона мира Макса Эйве. Не имея возможности сыграть с ним официальный матч, он победил его по итогам личных встреч в международных турнирах +2,-0,=2.

15 марта 1940 года переехал в Краков, получив работу переводчика. Вскоре после переезда, 19 марта, встречался с главой располагавшегося на территории оккупированной Польши генерал-губернаторства Гансом Франком в его резиденции в Вавельском замке. 1 апреля 1941 года вступил в НСДАП. В должности переводчика проработал до 15 апреля 1941 года, покинув её по неизвестным причинам. В ноябре 1941 года Боголюбова приняли в Кракове на работу по шахматному обслуживанию госпиталей (Lazarettbetreuung Schach). Эта работа включала в себя шахматные занятия, лекции, сеансы одновременной игры и т. п. В 1943 году в оккупированной немцами Варшаве сыграл мини-матч с Алехиным, который завершился вничью.

После окончания войны проживал в Западной Германии, продолжал участвовать в турнирах. Участник зонального турнира ФИДЕ в Бад-Пирмонте (1951) — 7-е место. Умер 18 июня 1952 года в Триберге.

Семья 
 Мать — Ольга Турчанович 
 Отец — Дмитрий Боголюбов, сельский священник
 Братья:
 Иван, священник
 Игорь
 Жена (с 26.08.1920)  — Фрида Кальтенбах (28.5.1889 – 9.10.1978)
 Дети — дочери:
 Соня (11.03.1923 — ?)
 Тамара (29.03.1925 — 28.01.2002).

Шахматное творчество

Характеристика творческой манеры 
 С. Тартаковер:
«Капабланка размолачивает своих противников, Алехин борется, Ласкер мыслит, Боголюбов же фантазирует в шахматах».

Эйве:
«Боголюбов играл солидно, а его стиль был по большей части позиционным. Кроме того, у него был яркий тактический талант, который особенно ярко проявлялся тогда, когда противник уже был стратегически переигран».

Вклад в теорию 
Разработал защиту, носящую его имя, а также ряд вариантов в королевском гамбите, французской защите.

Спортивные результаты

Книги 
 Избранные партии. Сборник шахмат. партий, игранных в 1919—1925 гг. с подробными примечаниями. Ч.1. [от начала 1919 года по июнь 1921 г.]. — Л.; М.: Книга, 1926. — 224 с.
 Избранные партии М. И. Чигорина. — Л.: Мысль, 1926. — 169 с.
 Международный шахматный турнир в Москве 1925 г. Сборник партий. Ч. 1. — Л.: Шахматный листок, 1927. — 152 с.
 Международный шахматный турнир в Москве 1925 г. Сборник партий. Ч. 2. — Л.: Шахматный листок, 1927. — 130 с.
 Современное начало 1.d2-d4! Теоретические исследования. — Л.: Шахматный листок, 1929. — 112 с.

Примечания

Литература 
 
  
 
 Мацукевич А. Второй отступник // 64 — Шахматное обозрение. — 1991. — № 15. — С. 24—27.

Ссылки 

 Биография Ефима Боголюбова на сайте ФШР
 Лучшие шахматисты мира — Боголюбов
 Русский Архипелаг — Боголюбов
 Михальчишин А. Неизвестный Ефим Боголюбов // chesspro.ru
 Выступления Ефима Боголюбова в чемпионатах СССР
 Выступления Ефима Боголюбова на шахматных олимпиадах

Шахматисты России (по 1917)
Шахматисты СССР
Шахматисты Германии
Чемпионы СССР по шахматам
Русские эмигранты первой волны в Германии
Шахматные теоретики
Шахматные композиторы по алфавиту
Родившиеся в Киевской губернии
Участники шахматных олимпиад
Члены НСДАП